„Намери ме“ (, Елиф) е турски драматичен сериал, излязъл на телевизионния екран през 2014 г. по турския Kanal 7.

Излъчване

Излъчване в България

Актьорски състав 
 Изабела Дамла Гювенилир – Елиф Емироолу
 Селин Сезгин – Мелек Емироолу (Серче в 4 сезон,поради загуба на паметта си след катастрофа в края на 3 сезон)
 Хасан Баликташ – Вейсел Шимшек
 Йозлем Саваш - Каймет
 Дерия Шен – Тюляй
 Дениз Ирем Моркоч – Инджи Йълмас
 Невзат Кан – Керем
 Мурат Просчилер – Тарък
 Йълдъз Асялъ – Рана
 Йозге Йълдъръм – Вилдан
 Берна Кескин – Хюмейра
 Сейда Байрам – Парла
 Мехида Айдън – Йълдъз
 Мелиса Дьонгер – Сюрея
 Дженай Тюрксевер – Юнус
 Бурджу Каракая – Бирдже
 Уур Йозбагъ – Шафак Йогретмен
 Парла Шенол – Леман
 Мелис Гьок – Жюлиде
 Алтуг Сечкинер – Кенан Емироолу (сезон 1)
 Волкан Чолпан – Кенан Емироолу (сезон 2)
 Джемре Мелис Чънар – Арзу Карапънар
 Зейнеп Йогрен – Тууче Емироолу
 Емре Къвълджъм – Селим Емироолу
 Гюлчин Тунчок – Зейнеп Шимшек-Емироолу
 Батухан Сонджул – Мурат Шимшек
 Илкер Гюрсой – Мелих Йозер
 Дилара Йюзер – Гонджа Тунч Карапънар
 Айсун Гювен – Алийе Емироолу
 Гюлфер Саръгюл/Синем Каранфил – Ипек Емироолу (серии 1 – 40)
 Есин Беним – Ипек Емироолу (от 41 серия)
 Айшегюл Ялчинер – Кираз
 Берил Еда – Фериде Чекин
 Шюкрю Вейсел – Сами
 Гюрхан Гюлбахар – Неджет Карапънар
 Хакан Бозийт – Сердар Аджар
 Синем Акман – Ферайе
 Угур Текин – Надир
 Къвълджъм Кая – Ефруз
 Умут Йолчер – Еркут Шахин
 Пелин Чалъшканоглу – Пелин
 Керем Акдениз – Садък
 Зейнеп Бусе Кале – Шейда Дошкун

В България 
В България сериалът започва излъчване на 15 януари 2018 г. по Нова телевизия и завършва на 15 април 2022 г. Ролите се озвучават от Нина Гавазова, Христина Ибришимова, Яница Митева (в първи сезон и от средата на четвърти и пети сезон), Силви Стоицов, Александър Воронов и Христо Узунов.

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Турски сериали
|}